Spanish Harlem (lied), single van Ben E. King uit 1960, later tientallen malen door anderen gecoverd
 Spanish Harlem (album), album van Ben E. King uit 1961
 East Harlem, wijk in New York, die vanwege de grote Latijns-Amerikaanse gemeenschap ook wel 'Spanish Harlem' wordt genoemd.